Christoph Schulze ist der Name folgender Personen:

* Christoph Schulze (Politiker) (* 1965), deutscher Politiker, MdL Brandenburg
 Christoph Schulze-Stapen (1917–2003), deutscher Politiker (CDU), MdL